Кортегада () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибейро. Занимает площадь 26,88 км². Население 1330 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе